La XXVI Universiade estiva (2011年世界大學生夏季運動會) si è svolta a Shenzhen in Cina, dal 12 al 23 agosto 2011.

Processo di assegnazione 
Il Comitato Esecutivo della FISU assegnò le Universiadi 2011 a Shenzhen il 16 gennaio 2007 a Torino.

Le altre candidate erano:
 Kazan', Russia 
 Murcia, Spagna 
 Poznań, Polonia

Programma 
Il programma dell'Universiade di Shenzhen 2011 prevedeva 24 sport:

Siti di gara

Calendario

Medagliere

Voci correlate 
 Universiade

Altri progetti

Collegamenti esterni